Сияк:

 Сияк — река в России, протекает в Республике Башкортостан.
 Сияк, Иван Михайлович (1887—1937) — украинский военный деятель, советский преподаватель-лингвист и дипломат.
 Сияк, Николай Михайлович (1872—1937) — украинский военный деятель, преподаватель Института коммунистического просвещения.